Хиндави:

 Хиндави, Незир (род. 1954) — арабский террорист, фигурант «дела Хиндави».
 Хиндави — научное издательство.
 Хиндустани
 Хиндустанцы